Восточная Ява (; ; ) — провинция Индонезии, расположенная в восточной части острова Ява, на острове Мадура и нескольких более мелких островах (Бавеан, Кангеан и др.). Площадь — 47 800 км². Население — 40 665 696 чел. (2020 г.) — вторая по числу жителей провинция Индонезии. Административный центр — Сурабая — второй по величине город, экономический центр и порт страны (после Джакарты).

Население 

В национальном составе населения преобладают яванцы. Второй коренной нацией являются мадурцы, проживающие на острове Мадура и на яванском побережье пролива Мадура. Из некоренного населения в провинции проживают китайцы, индийцы и арабы.

Религия 
Древними религиями Восточной Явы были индуизм и буддизм. При правителях, существовавшей на этой территории государствах Сингасари и Маджапахит был принят тантрический буддизм, а религиозный синкретизм привёл к провозглашению культа Шивы-Будды. С принятием ислама буддизм-индуизм постепенно вытеснился, и маджапахитская знать эмигрировала на Бали. Однако, анклавы древней религии сохранились, и сегодня в Восточной Яве распространены индонезийские синкретические культы.

Административное деление 

Восточная Ява подразделяется на 29 округов и девять городских муниципалитетов:

Туризм 
Национальные парки, расположенные в муссонных листопадных лесах (Меру-Бетири), саванновых редколесьях (Балуран) и на поросшем тропическим лесом самом большом действующем вулкане Явы (Семеру), являются крупными туристическими зонами.

Примечания

Ссылки